Isabella en Isabelle zijn voornamen, varianten van Elisabeth, hoofdzakelijk gegeven aan vrouwen.

Heel soms wordt de naam ook met Y geschreven: Ysabel, Ysabelle

Personen 
Mensen met de naam Isabella/Isabelle zijn:

Europese adel en koninginnen
 Isabella van Beieren (1371-1435)
 Isabella van Bourgondië (doorverwijspagina)
 Isabella van Bourbon (1436-1465)
 Isabella van Bourbon (1821-1897)
 Isabella van Brazilië
 Isabella I van Castilië
 Isabella van Frankrijk (doorverwijspagina)
 Isabella van Jeruzalem
 Yolande van Jeruzalem, genoemd Isabella
 Isabella van Lotharingen (1397-1456)
 Isabella van Lotharingen (1400-1453)
 Isabella van Luxemburg
 Isabella van Oostenrijk-Teschen
 Marie Isabella van Oostenrijk
 Isabella van Portugal (1503-1539)
 Isabella van Asturië (1470-1498)
 Maria Isabella van Portugal
 Isabella van Spanje, landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden
 Isabella II van Spanje
 Maria Isabella van Bourbon (1789-1848)
 Isabella van Valois (1313-1383)
 Isabella van Valois (1389-1409)
 Belle van Zuylen (1740-1805), geboren Isabella van Tuyll van Serooskerken, later bekend als Isabelle de Charrière

Staatshoofden
 Isabel Martínez de Perón

In media
 Isabelle (personage), personage uit computerspelserie Animal Crossing

Andere betekenissen
 Isabella (bedrijf), Deens bedrijf dat voortenten voor caravans produceert.
 Isabella (Bridge), symfonisch gedicht van Frank Bridge
 Isabella (druivenras)
 Isabelle (film), een speelfilm uit 2011 van Ben Sombogaart naar het boek van Tessa de Loo
 Isabella (geslacht), een geslacht van sponsdieren uit de klasse van de Demospongiae (gewone sponzen)
 Isabella (Hiiumaa), een plaats in Estland, gemeente Hiiumaa
 Isabella (schilderij van Millais)
 Isola Bella, eiland in Italië, oorspronkelijk Isabella geheten
 Isabella (inslagkrater), een inslagkrater op Venus
 Isabella (quadrangle), een quadrangle op Venus, genoemd naar de gelijknamige krater

Zie ook 
 Isabel (doorverwijspagina), naast een persoonsnaam ook o.a. een kleurnaam